La liste ci-dessous répertorie les 25 plus grandes entreprises mondiales par chiffre d'affaires de 2009 selon le Fortune Global 500. Les chiffres ont été publiés en 2010 et sont indiqués en millions de dollars américains.

Classement

Notes et références

Voir aussi 
 Économie

Fortune
Classement d'entreprises
2009 en économie